Kaleta ist ein polnischer Familienname, der auch in Deutschland vorkommt.

Beschreibung 
Der Name Kaleta bedeutet ins Deutsche übersetzt Lederbeutel bzw. Lederbeutelmacher oder Tasche.
Kaleta stammt vom Appellativ kaleta, altpolnisch kalita und mundartlich kalota, was mundartlich Geldbeutel bedeutet. Kalita wiederum stammt vom russischen kalyta, sodass mehrere sprachliche Einflüsse auf die Entstehung des Namens und seine Bedeutung hindeuten. Ebenso das Wort chalita aus einer Turksprache.

Verbreitung 
Neben Polen und Deutschland findet sich der Name auch in anderen europäischen Ländern, z. B. in der Slowakei und Tschechien. In Deutschland ist er eher selten anzutreffen.

Namensträger 

 Erhard Franz Kaleta (* 1939), deutscher Tierarzt
 Janusz Kaleta (* 1964), polnischer Bischof
 Karolina Kaleta (* 2002), polnische Skilangläuferin
 Patrick Kaleta (* 1986),  US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sam Kaleta (* 1966), samoanisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Weronika Kaleta (* 1999), polnische Skilangläuferin

Weblinks 
 Infos zu "Kaleta"

Einzelnachweise 

Familienname
Polnischer Personenname